Diga di Garichte West, diga situata in Svizzera nel canton Glarona alta 42 metri.
 Diga di Garichte Ost, diga situata sullo stesso lago della precedente, alta 18 metri.